Park Zofiówka w Humaniu
 Sofijówka – poemat Stanisława Trembeckiego

Zobacz też:
 Sofijiwka